St.-Hemma-Kirche heißen Kirchen, die der Heiligen Hemma von Gurk geweiht sind, zum Beispiel
 Wallfahrtskirche der Heiligen Hemma und Dorothea auf dem Hemmaberg, Kärnten
 Filialkirche St. Hemma am Kreuzberg in Kreuzberg, Gemeinde Edelschrott, Steiermark
 Pfarrkirche Klagenfurt-St. Hemma
 St.-Hemma-Kirche (Wien) 

!
Hemma